Hawaii steht für:

folgende geographische und (historische) politisch-administrative Objekte:
 Hawaii, Inselkette im Pazifischen Ozean und 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Hawaii-Territorium (1898–1959)
 Königreich Hawaiʻi (1795–1898)
 Hawaii (Insel) (auch Big Island genannt), größte Insel des US-Bundesstaates Hawaii
 Hawaii County, County im Bundesstaat Hawaii
 den früheren Namen von Haiwee, gemeindefreies Gebiet in Inyo County, Kalifornien

den Titel mehrerer Spielfilme und einer Fernsehserie:
 Hawaii (1966), Spielfilm von George Roy Hill und Verfilmung von Micheners Buch
 Exotische Früchte, Spielfilm von Toni English aus dem Jahr 1995
 Hawaii (Fernsehserie), US-amerikanische Serie seit 2004

Sonstiges:
 einen 1959 erschienenen Roman von James Michener
 einen Song der Beach Boys auf dem Album Surfer Girl (1963)
 die ehemalige brasilianische Automarke Hawaii (Automarke)
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Hawaii (Band)
 den Namen von US-Kriegsschiffen, siehe USS Hawaii
 (48575) Hawaii, einen Asteroid
 das Quartier zwischen Christophstraße und Ellwanger Straße in Heilbronn trägt umgangssprachlich die Bezeichnung Hawaii.

Hawaii ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Hawaii (* 1968), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Hawai
 Pizza Hawaii, Toast Hawaii
 Hawaiigitarre
 Naturbadeplatz (vulgo) Hawaii am linken Innufer oberhalb Innsbruck
 HaWei kurz für: Hadersdorf-Weidlingau einen Bezirksteil in Wien